PetrOS – komercyjny, 32-bitowy system operacyjny, rozwijany przez firmę Tattam Software (dawniej przez Trumpet Software). Według założeń miał być zgodny z Windows 95, ale w wersji 1.0 pozwala tylko na uruchamianie aplikacji Win32 w trybie tekstowym, przez co nie zdobył większej popularności.

PetrOS jest zbudowany na bazie mikrojądra, napisano go w Object Pascalu.

Zobacz też 
 ReactOS
 Wine
 Cedega

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa PetrOS-a

Systemy operacyjne
Windows